Zernov je priimek več oseb:
 Nikolaj Andrejevič Zernov, sovjetski general
 Mihail Andrejevič Zernov, sovjetski general
 Pavel Mihailovič Zernov, sovjetski general